Puede significar

 David Gilmour músico británico

Botánicos 
C.N.Gilmour - C.N. Gilmour fl. 2013
J.W.Gilmour - J.W. Gilmour fl. 1966
Gilmour - John Scott Lennox Gilmour 1906-1986
P.M.Gilmour - P.M. Gilmour fl. 1987